Uljaste může být:

 Uljaste (Rägavere) – vesnice v obci Rägavere v estonském kraji Lääne-Virumaa
 Uljaste (Sonda) – vesnice v obci Sonda v estonském kraji Ida-Virumaa
 Uljaste (jezero) – jezero na hranici estonských krajů Lääne-Virumaa a Ida-Virumaa
 Uljaste Triibu – mezinárodní rybářská soutěž, konaná každoročně v jezeře Uljaste